Вуелта Гранде има више значења:

 Вуелта Гранде (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Вуелта Гранде (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику